66. Mistrzostwa Krajów Bałkańskich w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 27 i 28 lipca 2013 w Starej Zagorze w Bułgarii.

W imprezie wystartowali zawodnicy z 10 krajów skupionych w Związku Lekkoatletycznym Krajów Bałkańskich – były to Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Grecja, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Rumunia oraz Turcja.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

2013 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Bułgarii
2013
2013 w Bułgarii
Sport w Starej Zagorze